Voici une liste des départements français détaillant les dépenses budgetaires et endettement en 2010.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chiffres de population de la France
 Finances publiques en France
 Département français
 Listes des départements classés :
 par population, superficie et densité de population
 par PIB/habitant
 par altitude
 par superficie forestière

+Finances
+
Finances publiques en France